Lys prend divers sens dans divers domaines :

Botanique 
 Le lys, une plante de la famille des Liliacées
 Le Lys-crapaud (Tricyrtis hirta), une plante de la famille des Liliacées également.
 Les lys araignée, des plantes de la famille des Amaryllidacées, de genre Hymenocallis pour la plupart.
 Lys de mai ou lys des vallées sont deux noms vernaculaires du muguet de mai.
 Lys des étangs est un nom vernaculaire du nénuphar.

Héraldique 

La fleur de lys est un meuble héraldique dont la forme évoque vaguement la fleur d'iris des marais.
Le lys de jardin est un meuble héraldique figurant un lys sur pied (fleur, tige et feuilles).

Fleur de Lys 
Voir

Toponyme

Rivières 
 la Lys (en néerlandais : Leie), rivière qui prend sa source dans les Hauts-de-France, passe en Belgique et se jette dans l'Escaut à Gand ;
 sur laquelle se sont tenues deux batailles connues sous le nom de bataille de la Lys : bataille de la Lys (1918) et bataille de la Lys (1940) ;
 le Lys, affluent du Layon (Anjou), en Maine-et-Loire ;
 le Lys, affluent de la Doire Baltée (vallée d'Aoste), et la vallée du même nom ;
 le Lys, petite rivière affluent de la Pique, en Haute-Garonne ;
 le Lys, ruisseau français du département de la Corrèze, affluent de la Dordogne.

Lieu 
 la Lys, ancien département français au cours du Premier Empire, actuellement la province de Flandre-Occidentale en Belgique,
 Lys, commune française de la Nièvre,
 Lys, commune française des Pyrénées-Atlantiques,
 Lys, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chissey-lès-Mâcon,
 l'île du Lys, une petite île française de l'océan Indien.

Autres toponymes 
 Lys-lez-Lannoy, commune française du Nord,
 Lys-Saint-Georges, commune française de l'Indre,
 Saint-Lys (ex Saint-Nicolas de Lys), commune française au sud-ouest de Toulouse,
 Vallée du Lys, dans les Pyrénées, au sud de Luchon.
 Vallée du Lys dans les Alpes en Vallée d'Aoste au Mont Rose
 Cirque du Lys, site naturel remarquable et domaine de ski alpin dépendant de la station de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées.
 Abbaye royale du Lys, à Dammarie-les-Lys, près de Melun (Seine-et-Marne).

Personnalités 

 Jan Lys (ou Johann Liss), un peintre allemand ;
 Parfait Lys, homme politique français ;
 Mona Lys, actrice française.

Prénom 

 Lys Assia est une chanteuse suisse et la première gagnante du Concours Eurovision de la chanson en 1957

Récompense 
 Le Lys est une décoration d'honneur.

Chimie 
 Lys est également l'abréviation de la lysine, un acide aminé.

Art et média

Littérature 
Le Lys dans la vallée est un roman d'Honoré de Balzac publié en 1836.
 Lys est une série de bande dessinée.

Musique 
 LYS est un groupe de rock français.
 Lys est le nom du groupe musical de Frédéric Chaplain, fondateur du Label de musique indépendant Prikosnovénie

Radio 
 Saint-Lys radio est une station de radio maritime.

Télévision 
 1973 : Le Lys est une émission de Paule de Beaumont, réalisation de Jean-Paul Roux

Transport 
 Lys, vaisseau de ligne de 64 canons lancé en 1746.

Sigle 

 LYS est le code AITA de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.